Шваново — название населённых пунктов в России:
 Шваново — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Шваново — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Шваново — деревня в Можайском районе Московской области.